{{Ficha de campeonato
|nombre        = Campeonato Argentino de Rugby 2016
|tipo          = LXXII Campeonato Argentino de Rugby
|deporte       = rugby
|país          = Argentina
|categoría     = Mayores
|fecha         = 29 de octubre al 3 de diciembre
|cantidad de torneos = LXXII
|anterior      = 2015
|actual        = 2016
|siguiente     = 2017
|página web    = http://uar.com.ar/category/mayores/
|campeón       =  Buenos Aires
|subcampeón    =  Cuyo
|Ascendidos    =  Uruguay XV a zona ascenso A Austral a zona ascenso B
|Descendidos   =  Alto Valle a zona ascenso B Lagos del Sur a zona estímulo
|participantes = 27 en cuatro escalones*6 en zona campeonato*6 en zona ascenso A*6 en zona ascenso B*9 en zona estímulo
|partidos      = 65
}}

El Campeonato Argentino de Rugby del 2016 es el septuagésimo segundo desde su creación en 1945. En el mismo participaran 25 uniones de Rugby de la Argentina, 1 de Uruguay y 1 de Paraguay divididas en cuatro grupos o zonas, la Zona Campeonato que reúne a las seis mejores, la Zona Ascenso con doce uniones divididas en zona A y B, y la Zona Estímulo que reúne las uniones restantes.

En la zona campeonato se pone en juego la Copa Personal'''.

Con el triunfo de local en la última jornada sobre Córdoba por 9-5, Buenos Aires consigue el segundo título del argentino de mayores de forma consecutiva y el trigésimo sexto (36º) de su historia.

Por la permanencia de la zona campeonato, Tucumán derrotó a Nordeste por 27-24 manteniendo así su plaza para la siguiente temporada.

Por otro lado, Uruguay XV logra el ascenso a la zona ascenso A tras imponerse en el partido por la permanencia ante Alto Valle por 31-27.

Participantes 

{| class="wikitable sortable" width=70%
|+Zona Ascenso A 
!width=50%| Unión
!width=20%| Resultado 2015
|- align=center
|Unión de Rugby del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
|5º
|- align=center
|Unión de Rugby de Mar del Plata
|3º
|- align=center
|Unión de Rugby del Noreste
|4º
|- align="center"
|Unión Entrerriana de Rugby
|2º
|- align="center"
|Unión Santafesina de Rugby
|1º
|- align="center"
|Unión de Rugby del Sur
| 1º <small>Zona Ascenso B</small>
|}

</center>

 Modo de disputa y reglamentación 

 Zona Campeonato 

En la Zona Campeonato participan seis (6) uniones, las cuales se enfrentan, en un mismo grupo, todos contra todos a una rueda. Al finalizar, el líder de la tabla de posiciones final se alza con el título.

Los participantes se agrupan en una tabla general teniendo en cuenta los resultados de los partidos mediante un sistema de puntuación, la cual se reparte:
4 puntos por victoria.
2 puntos por empate.
0 puntos por derrota.

También se otorga punto bonus, ofensivo y defensivo:
El punto bonus ofensivo se obtiene al marcar una diferencia de tres (3) tries anotados respecto a los marcados por su rival.
El punto bonus defensivo se obtiene al perder por una diferencia de hasta siete (7) puntos.

 Zonas ascenso A y B 

Zona ascenso A

La Zona Ascenso A otorga un repechaje a la zona campeonato. Los seis equipos se enfrentan con sus rivales de grupo todos contra todos. Al finalizar las cinco fechas, el primero juega contra el último de la zona Campeonato para determinar cual de los dos ocupa esa plaza el año siguiente.

Zona ascenso B

La Zona Ascenso B'' otorga un repechaje a la zona ascenso A. Los seis equipos se enfrentan con sus rivales de grupo todos contra todos. Al finalizar las cinco fechas, el primero juega contra el último de la zona Ascenso A para determinar cual de los dos ocupa esa plaza el año siguiente. En esta zona es a donde se suma el ascendido del Súper 9.

Los participantes se agrupan en una tabla general teniendo en cuenta los resultados de los partidos mediante un sistema de puntuación, la cual se reparte:
4 puntos por victoria.
2 puntos por empate.
0 puntos por derrota.

También se otorga punto bonus, ofensivo y defensivo:
El punto bonus ofensivo se obtiene al marcar cuatro (4) o más tries.
El punto bonus defensivo se obtiene al perder por una diferencia de hasta siete (7) puntos.

 Zona campeonato 

''Leyenda:(C):Campeón; (P): Juega la permanencia

 Resultados 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

Buenos Aires
Campeón
Trigésimo sexto título

 Permanencia 

 Zona ascenso A 

 Resultados 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

 Descenso de zona A a zona B 

 Zona ascenso B 

 Resultados 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

 Zona estímulo 

 Fase preliminar 
Se desarrolló en Misiones los días 11 y 13 de noviembre de 2016. En esta oportunidad se suma a la competición la Unión de Rugby del Paraguay como invitado.

 Zona 1 

 Zona 2 

 Zona 3 
<center>

Fase final

Copa de oro 

El ganador de la Copa de oro asciende de forma directa a la Zona de Ascenso B.
<center>

</center>

Copa de plata 

<center>

</center>

Copa de bronce 
<center>

</center>

Posiciones finales

Véase también 

 Rugby en Argentina en 2016

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial

2016
Rugby en Argentina en 2016